Хоцень — город Чешской республики, в районе Усти-над-Орлици, Пардубицкого края.
 Хоцень — сельская гмина (волость) в Польше, Влоцлавского повята, Куявско-Поморского воеводства.